Burgruine Osterburg steht für:

 Burgruine Osterburg (Rhön) bei Bischofsheim, Bayern
 Burgruine Osterburg (Henfstädt), Thüringen
 Burgruine Osterburg (Haunoldstein), Niederösterreich